{{Музыкальный альбом
| Название = Looking Back
| Тип = Студийный альбом
| Исполнитель = Туне Дамли
| Обложка = LookingBackToneDamli.jpg
| Выпущен =  27 Апреля 2012
| Жанр = Поп
| Лейбл = Eccentric Music
| Продюсеры =  David Eriksen
| Обзоры =
| Страна       = 
| Язык         = Английский
| Предыдущий = Cocool
| Пред_год = 2010
| Год          = 2012
| Следующий = Heartkill (EP)
| След_год = 2014
|Прочее ={{Список синглов
 
  |Название     = Looking Back
  |Сингл 1      = Look Back
  |Сингл 1 дата =  29 Января 2012
  |Сингл 2      = Imagine feat. E. Saade
  |Сингл 2 дата =  27 Апреля 2012
}}
}}Looking Back' (c англ. Оглядываясь назад) — сборник норвежской певицы Туне Дамли, выпущенный в Норвегии 27 апреля 2012 года лейблом Eccentric Music''. Представляет собой компиляцию из предыдущих песен и двух новых синглов (Look Back и Imagine c Эриком Сааде). Продюсером выступил David Eriksen. Альбом поднялся в норвежском чарте альбомов до 13-й позиции.

Список композиций

Позиции в чартах

История релизов

Ссылки 
Tone Damli - Looking Back norwegiancharts.com
Tone Damli на Discogs

Альбомы Туне Дамли